In 2018 werd de eerste Copa FMF gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 11 november tot 12 december en werd georganiseerd door de FMF. Het was de eerste staatsbeker die gespeeld werd sinds 2013, toen nog Copa São Luís. Maranhão werd kampioen en mocht daardoor deelnemen aan de Série D 2019.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FMF (Maranhão)
Maran